Kola Abdulai – velocista nigeriano
 Mariam Abdulai Toloba – calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 belga
 Ruky Abdulai – saltatore in lungo e eptatleta canadese